Balázs Baji – ostacolista ungherese
 Baji-kōen – parco e centro equestre di Tokyo
 Napal Baji – singolo del rapper sudcoreano Psy
 Baji – parte inferiore dell'hanbok maschile